Немецкий национальный район () — национально-территориальное образование, более мелкое наряду с союзными и автономными республиками, автономными областями и округами и др., созданное в местах компактного проживания российских немцев.

 Немецкий национальный район Алтайского края (1927—1938 гг. и с 1991 г.)
 Ванновский немецкий национальный район (1928—1941 гг.)
 Азовский немецкий национальный район Омской области (с 1992 г.)